Felipe V de Francia, llamado "Felipe el Largo" (c. 1292-93-Longchamp (París), 3 de enero de 1322), fue nombrado conde de Poitiers por su padre, y nombrado Par del Reino por obra de su hermano mayor. Conde Palatino de Borgoña por su matrimonio con Juana de Borgoña. Rey de Francia de 1316 a 1322, el decimocuarto de la dinastía de los Capetos directos. También fue rey de Navarra con el nombre de Felipe II.

Fue el segundo hijo de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra. Así como hermano de Luis X de Francia y tío de Juan I de Francia.

Sucesión del trono 
A la muerte de su padre en 1314 la sucesión estaba asegurada, Felipe de Poitiers era el segundo de los tres hijos varones del rey. Luis el Obstinado sucedió como rey, pero falleció solo unos meses después de ser coronado, en 1316. Luis X solo tenía una hija, Juana, de quien había dudas sobre su legitimidad, y su nueva esposa, Clemencia de Hungría, estaba embarazada. En medio de este problema y con el trono de Francia vacante, Felipe fue declarado regente del reino de Francia hasta el nacimiento del hijo de la reina Clemencia de Hungría. El día 15 de noviembre de 1316 nació el hijo de Luis X, Juan I de Francia, pero el infante murió solo cinco días después, supuestamente víctima de envenenamiento.

Ante la situación de que Juana era menor de edad, cuya legitimidad estaba puesta en duda, Felipe de Poitiers neutralizó al duque Odón IV de Borgoña, que apoyaba los derechos de Juana, al acordar el matrimonio del duque con su hija Juana. 

Consagrado y coronado en la catedral Notre-Dame de Reims por el arzobispo Robert de Courtenay, el 6 de enero de 1317, el 2 de febrero de 1317, reunió a los Estados Generales en París, ante los que declaró que él estaba mejor capacitado que su sobrina Juana, ya que lo separaban sólo dos generaciones de San Luis contra las tres de su sobrina Juana, de modo que desde entonces se excluyó a las mujeres como sucesoras a la corona francesa. Esta acción renovaba (manipulándola) una ley sálica que no había estado en vigor desde el año 987. Esa misma ley impidió que ninguna de sus hijas heredara la corona, con lo que el trono pasó, a su muerte, a su hermano, Carlos IV.

Política exterior 
Felipe V renovó la alianza con Escocia el año 1318. 

Tras una campaña en Flandes contra Roberto III de Flandes, este le rinde homenaje al palacio de la Ciudad el 5 de mayo de 1320. Buen estratega, Felipe V vence las oposiciones gracias a su espíritu de decisión, que le permite resolver los problemas flamencos por medio de la diplomacia (paz del 2 de junio de 1320). Adquirió en 1320 algunos territorios flamencos a la conclusión de la guerra con Flandes, iniciada en el reinado de Felipe IV.

Recibió al rey de Inglaterra, su cuñado Eduardo II en la catedral de Amiens para el homenaje por el ducado de Guyena, el condado de Ponthieu y la ciudad de Montreuil, el 29 de junio de 1320.

Política interior 
Felipe V fue un gobernante enérgico, sagaz, arriesgado, decidido e inteligente. Luchó contra las ambiciones de la nobleza y sometió a Luis de Nevers (1317). Felipe el Largo, confirmó las normativas provinciales y centralizó las diversas instituciones para darles mayor eficacia. Durante su reinado se promulgó, redactó y firmó una gran cantidad de ordenanzas, edictos y disposiciones reales.

Impuso la utilización de una moneda única en el territorio, a pesar de la oposición de los señores de Midi. Intentó normalizar los pesos y medidas, pero encontró fuerte resistencia en los Estados Generales. Se dio inicio a la Cámara de Cuentas, cuya finalidad primordial, esencial y principal sería el saneamiento de la administración pública.

El año 1320, adjuntó la ciudad de Tournai a la corona. Reprimió las revueltas de los pastores y de los leprosos.

Convocó frecuentemente los Estados Generales. Desarrolló las milicias urbanas. Impuso elevados impuestos a los judíos continuando la política de su padre.

Matrimonio y descendencia 
En 1307, contrajo matrimonio con Juana II de Borgoña (1291-1330), quien se convirtió en condesa de Borgoña entre 1315 y 1330. Después de la muerte de su madre, Juana pasó a ser condesa de Artois entre 1329 y 1330, bajo el nombre de Juana I. Por este matrimonio, Felipe V de Francia se convirtió en conde palatino de Borgoña entre 1315 y 1322.

De esta unión nacieron los siguientes cinco hijos: 
 Juana (1308-1349), condesa de Borgoña (Juana III) y condesa de Artois (Juana II), casada en 1318 con Eudes IV de Borgoña, duque de Borgoña (1295-1349);
 Margarita (1310-9 de mayo de 1382), condesa de Borgoña y condesa de Artois (1361-1382), casada en 1320 con Luis I de Flandes (1304-1346), llamado Luis de Dampierre o Luis de Flandes, conde de Nevers, luego conde de Flandes y de Rethel;
 Isabel (1312-1348), casada el año 1323 con el delfín vienés Guigues VIII de Vienne y posteriormente con el señor de Faucogney, Juan III hacia el año 1335;
 Blanca (1313-1358), monja. 
 Felipe (1316-1317).

Ascendencia

Fallecimiento 
Afectado de disentería y fiebre desde agosto de 1321 y luego de cinco meses de sufrimiento, muere en Longchamp cerca de París la noche del 2 al 3 de enero de 1322. Sin hijos varones vivos, la Corona Francesa pasa a su hermano Carlos IV de Francia.

Es inhumado en la Basílica de Saint-Denis. Su sepultura, como la de todos los otros príncipes y dignatarios que reposan en ese lugar fue profanada por los revolucionarios en 1793.

Véase también 
 Reino de Navarra
 Tabla cronológica de reinos de España

Enlaces externos 

 (en francés) La France sous Philippe V le Long de manière simple, ainsi que sa vie. A voir également tous les rois de la dynastie des capétiens
 Philippe V et son Conseil : le gouvernement royal de 1316 à 1322 par Olivier Canteaut, Thèse de l'École nationale des chartes, 2000

Reyes de Francia de la dinastía de los Capetos
Reyes de Francia del siglo XIV
Regentes de Francia
Regentes de Navarra
Reyes de Navarra
Condes consortes de Borgoña